Hilde Pallen (1975) is een Vlaams scenariste.

Carrière

Hilde Pallen studeerde Germaanse Talen aan de KU Leuven en volgde daarna een opleiding scenario aan het Rits in Brussel. Ze werd opgeleid door onder andere Wout Thielemans.

Hilde Pallen schreef reeds scenario's voor de volgende reeksen:

 Thuis
 Flikken
 Kinderen van Dewindt
 Kaatjes Tralalaatjes
 Zone Stad
 De Rodenburgs
 Goesting
 Wolven
 Dubbelleven
 Crème de la Crème
 Tom & Harry
 Zie mij graag
 De Hoppers
 Dertigers

Persoonlijk 
Pallen woont in Diest en heeft twee kinderen.

Vlaams scenarioschrijver